Andrej Alekseevič Ivanov (n. 1988) – calciatore russo
 Andrej Gennadyevič Ivanov (n. 1994) – calciatore russo
 Andrej Evgen'evič Ivanov (1967-2009) – calciatore sovietico
 Andrej Aleksandrovič Ivanov (n. 1984) – cestista russo
 Andrej Ivanov – nuotatore russo
 Andrej Ivanov – giocatore di football americano russo